Maki peut faire référence à :

Divers 
 , le mot japonais pour « rouleau »  en particulier :
 le makizushi, souvent abrégé en maki est une spécialité culinaire japonaise en forme de rouleau,
 la makimono, un rouleau manuscrit ou peint (on parle dans ce dernier cas d'emaki) ;
 le maki, un nom commun de certains lémuriens, mammifères primates de la région de Madagascar ;
 le Maki, l'acronyme de Miflaga Komunistit Yisraelit, le Parti communiste d'Israël ;
 Maki, parti communiste israélien dissout en 1973 ;
 Maki, parti communiste israélien, fruit d'une scission du précédent en 1960, ayant opté pour l'appellation Rakah en 1965, et ayant changé de dénomination pour son nom actuel en 1989 ;
 Maki Engineering Racing Team, une ancienne équipe de Formule 1 de 1974 à 1976 ;
 Maki est une série de bande dessinée française de Fabrice Tarrin ;
 Maki est une revue qui a eu 6 numéros d' à .
 Mąki, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie au nord-est de la Pologne.

Patronymes
Alphabétiquement sur le prénom :
 Fumihiko Maki (1928-), architecte japonais, prix Pritzker 1993
 Moichirō Maki (1886-1959), zoologiste japonais
 Ronald Maki (1939-2015), joueur canadien de hockey sur glace
 Seiichiro Maki (1980-), footballeur japonais
 Simbara Maki (1938-2010), footballeur ivoirien
 Wayne Maki (1944-1974), joueur canadien de hockey sur glace
 Yōko Maki (1982-), actrice japonaise

Autres personnes
 Maki Genryusai, un personnage du jeu vidéo Street Fighter Alpha 3.
 Maki Namekawa, pianiste japonaise qui a notamment participé à la création de compositions de Philip Glass ou de Joe Hisaishi.

Voir aussi

 Mäki (homonymie), personnes de ce nom
 Makis Solomos, un musicologue
 Makiš, un quartier de Belgrade

Homonymie d'acronyme
Homonymie de patronyme